

Astronomia
 21545 Koirala – asteroide della fascia principale

Persone
 Bishweshwar Prasad Koirala – politico e scrittore nepalese
 Girija Prasad Koirala – politico nepalese
 Manisha Koirala – attrice e produttrice cinematografica indiana
 Matrika Prasad Koirala – politico nepalese
 Sujata Koirala – politica nepalese
 Sushil Koirala – politico nepalese